Шинцель — фамилия.

 Шинцель, Анджей (1937—2021) — польский математик. Основные труды посвящены теории чисел.
 Шинцель, Владислав (род. 1943) — польский шахматист, международный мастер (1979).